Termin Uridin difosfoglukoza-cijanohidrinska glukoziltransferaza ima više značenja.

 Cijanohidrin b-glukoziltransferaza, enzim
 Hidroksimandelonitril glukoziltransferaza, enzim